Sirks ist der Familienname folgender Personen:

 Boudewijn Sirks (* 1947), niederländischer Rechtshistoriker und Papyrologe
 Marius Jacob Sirks (1889–1966), Botaniker